Blizzard Albany (ранее Vicarious Visions) — американская компания, занимающаяся разработкой и выпуском видеоигр. Большинство игр студии было разработано для портативной консоли Game Boy Advance. Офис студии находится в городе Олбани, штат Нью-Йорк.

История 

Студия была основана братьями Бала в 1990 году во время обучения в старшей школе.

В январе 2005 года студия была приобретена издателем Activision. 

5 апреля 2016 года стало известно что братья Бала покидают студию.

8 декабря 2016 года стало известно о партнерстве студии с Bungie для развития франшизы Destiny.

22 января 2021 года студия вошла в состав Blizzard Entertainment.

20 февраля 2021 года на BlizzConline было объявлено, что Vicarious Visions в составе Blizzard Entertainment занимается переизданием игры Diablo II под названием Diablo II: Resurrected.

18 января 2022 года Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов

Игры студии

Activision Publishing:

Blizzard Entertainment:

Отменённые игры

Примечания 

Бывшие дочерние компании Activision
Производители компьютерных игр США
Производители компьютерных игр по алфавиту